Claiborne County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Claiborne County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Claiborne County (Tennessee) – okres státu Tennessee